Kawachi (district), een district van de prefectuur Tochigi in Japan, of
Kawachi (provincie), een voormalige provincie van Japan, gelegen in de huidige prefectuur Osaka.
Kawachi (slagschip), een slagschip van de Japanse Keizerlijke Marine in de Tweede Wereldoorlog